Nederland
 Kalverstraat (Aardenburg)
 Kalverstraat (Amsterdam)
 Kalverstraat (Harmelen)
 Kalverstraat (Middelburg)
 Kalverstraat (Roosendaal)
 Kalverstraat (Zaandam)
 Kalverstraat, bijnaam van een lange gang die de torens van de Bijlmerbajes in Amsterdam onderling verbond

België
Kalverstraat (Antwerpen)
Kalverstraat (Geel)
Kalverstraat (Gent)
Kalverstraat (Hoegaarden)
Kalverstraat (Kluisbergen)
Kalverstraat (Kruibeke)
Kalverstraat (Kruishoutem)
Kalverstraat (Rumbeke)
Kalverstraat (Tielt)